Уго Леон Ферер () колумбијски је телевизијски продуцент и редитељ.

Трајекторија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1955.
Колумбијски продуценти
Колумбијски редитељи